

Personaggi immaginari
 Agnes Skinner – personaggio della serie televisiva I Simpson
 Nino Skinner – personaggio del film di animazione Ratatouille
 Seymour Skinner – personaggio della serie televisiva I Simpson
 Walter Skinner – personaggio della serie televisiva X-Files

Persone 
 Al Skinner – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Brian Skinner – ex cestista statunitense
 Burrhus Skinner – psicologo comportamentista statunitense
 Callum Skinner – pistard britannico
 Catherine Skinner – tiratrice a volo australiana
 Claire Skinner – attrice britannica
 Cornelia Otis Skinner – attrice e scrittrice statunitense
 Edwin Skinner – ex velocista trinidadiano
 Emily Skinner – attrice e cantante statunitense
 Frank Skinner – compositore statunitense
 Hugh Skinner – attore britannico
 Jeff Skinner – hockeista su ghiaccio canadese
 Jonathan Skinner – scrittore, poeta, giornalista e un ministro della Chiesa Battista britannico
 Julie Skinner – giocatrice di curling canadese
 Kevin Skinner – rugbista a 15 e pugile neozelandese
 Mickey Skinner – ex rugbista a 15 britannico
 Mykayla Skinner – ginnasta statunitense
 Mike Skinner, propr. Michael – pilota automobilistico statunitense
 Mike Skinner, alias The Streets – rapper britannico
 Otis Skinner – attore statunitense
 Quentin Skinner – storico britannico
 Tal Skinner – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 14179 Skinner – asteroide della fascia principale
 Ghiacciaio Skinner – ghiacciaio nella Terra di Palmer, Antartide
 Skinner – gimmick del cacciatore di coccodrilli interpretata dal wrestler Steve Keirn